Le Vertige – film del 1910 diretto da Léonce Perret
 Le Vertige – film del 1926 diretto da Marcel L'Herbier
 Le Vertige – film del 1935 diretto da Paul Schiller